Ви́ктор Пучко́в:
 Пучков, Виктор Иванович (род. 1944) — советский хоккеист.
 Пучков, Виктор Николаевич (род. 1938) — советский геолог.